Dies ist eine Liste aller Sieger in allen Schweizer-Handballwettbewerben.

Aktive

Männer 

Quelle:

Frauen 

Quelle:

Statistik

Einzelnachweise 

Handballwettbewerb in der Schweiz
Liste (Handball)